РКК — аббревиатура. Может означать:

 Ракетно-космическая корпорация (РКК «Энергия»)
 Ракетно-космический комплекс
 Расценочно-конфликтная комиссия
 Российский Красный Крест